Đuro III., kralj Velike Britanije i Irske
 Đuro III. od Imeretije
 Đuro III. od Gurije